NASA – agência especial americana
N.A.S.A. (grupo musical)
11365 NASA – um asteroide
Gesiel José de Lima – ex- futebolista brasileiro mais conhecido como "Nasa"

Desambiguação